Die Kosovo Superliga 2022/23 () ist die 77. Saison der höchsten kosovarischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 14. August 2022 und wird voraussichtlich im Mai 2022 enden. Der Titelgewinner nimmt an der UEFA Champions League teil, während der Zweiter und Dritter sowohl auch der Sieger des Kosovocup in der UEFA Europa Conference League spielen werden. Seit dieser Saison trägt sie den neuen Namen von dem neuen Sponsor Albi Mall.

Stadien

Statistiken 
Die 10 Mannschaften spielten jeweils dreimal gegeneinander, so das am Ende der Saison jedes Team 27 Spiele absolvierte. Somit haben fünf Mannschaften ein Heimspiel mehr am Ende bestritten. Die Teams KF Feronikeli und KF Ulpiana belegten am Ende der Saison 2021/22 den neunten und zehnten Platz. Die Aufsteiger der zweiten Liga sind KF Ferizaj und KF Trepça'89.

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Tabellenverlauf 
Verlegte Partien werden entsprechend der ursprünglichen Terminierung dargestellt, damit an allen Spieltagen für jede Mannschaft die gleiche Anzahl an Spielen berücksichtigt wird.

Torschützenliste

Cheftrainer

Einzelnachweise 

Fußballsaison 2022/23
Superliga-Saison (Kosovo)